

Patronyme 

 Gianluca Brambilla (1987-), coureur cycliste italien ;
 Giorgio Brambilla (1988-), coureur cycliste italien ;
 Marco Brambilla (1960-), réalisateur italien ;
 Massimo Brambilla (1973-), footballeur italien ;
 Michela Vittoria Brambilla (1967-), chef d'entreprise et personnalité politique italien ;
 Pierre Brambilla (1919-1984), coureur cycliste français ;
 Vittorio Brambilla (1937-2001), pilote automobile italien ;
 Andrea Cipriano Brambilla alias Zuzzurro (1946-2013), acteur et humoriste italien.

Littérature 
 Princesse Brambilla, roman d'Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1820)

Astronomie 
 (640) Brambilla est un astéroïde.